Змагання в одиночному розряді проходили в рамках жіночого тенісного турніру Egger Tennis Festival 1999. Патті Шнідер була чинною чемпіонкою, але в першому колі її несподівано перемогла кваліфаєр Ленка Немечкова.

Каріна Габшудова виграла титул, перемігши у фіналі Сільвія Талая з рахунком 6–0, 3–6, 6–1.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина 

| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=5
| RD3-team02= А Губер
| RD3-score02-1=4
| RD3-score02-2=2
| RD3-score02-3= 
| RD3-seed03=3
| RD3-team03= Г Надьова
| RD3-score03-1=6| RD3-score03-2=6| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04= 
| RD3-team04= Е Гальярді
| RD3-score04-1=2
| RD3-score04-2=2
| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01= 
| RD4-team01=
| RD1-score14-1=77| RD1-score14-2=6| RD1-score14-3= 
| RD1-seed15= 
| RD1-team15=
| RD1-score15-1=3
| RD1-score15-2=2
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= С Фаріна
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01=6
| RD2-team01= М Серна
| RD2-score01-1=4
| RD2-score01-2=3
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02=Q
| RD2-team02= А Герші
| RD2-score02-1=6| RD2-score02-2=6| RD2-score02-3= 
| RD2-seed03=Q
| RD2-team03= А Фелденьї
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=64
| RD2-score03-3=6
| RD2-seed04= 
| RD2-team04= П Суарес
| RD2-score04-1=2
| RD2-score04-2=77
| RD2-score04-3=3
| RD2-seed05=8
| RD2-team05= А Смашнова
| RD2-score05-1=67
| RD2-score05-2=0
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= С Талая
| RD2-score06-1=79| RD2-score06-2=6| RD2-score06-3= 
| RD2-seed07= 
| RD2-team07=
| RD2-score07-1=5
| RD2-score07-2=7| RD2-score07-3=65
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= С Фаріна
| RD2-score08-1=7
| RD2-score08-2=5
| RD2-score08-3=77

| RD3-seed01=Q
| RD3-team01= А Герші
| RD3-score01-1=2
| RD3-score01-2=6| RD3-score01-3=6| RD3-seed02=Q
| RD3-team02=
| RD3-score02-1=6| RD3-score02-2=3
| RD3-score02-3=2
| RD3-seed03= 
| RD3-team03= С Талая
| RD3-score03-1=4
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3=6
| RD3-seed04=2
| RD3-team04= С Фаріна
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=1
| RD3-score04-3=3

| RD4-seed01=Q
| RD4-team01= А Герші
| RD4-score01-1=6
| RD4-score01-2=5
| RD4-score01-3=4
| RD4-seed02= 
| RD4-team02=

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій Кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
 ITF singles results page

Одиночний розряд
Egger Tennis Festival, одиночний розряд